Wolcott steht für:

Orte
 Wolcott (Connecticut)
 Wolcott (Colorado)
 Wolcott (Indiana)
 Wolcott (Kansas)
 Wolcott (New York)
 Wolcott (Vermont)

Personen
 Charles Wolcott (1906–1987), US-amerikanischer Musikdirektor, Komponist und Filmkomponist
 Christopher Wolcott (1820–1863), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Edward O. Wolcott (1848–1905), US-amerikanischer Politiker
 Fred Wolcott (1915–1972), US-amerikanischer Leichtathlet
 Jesse P. Wolcott (1893–1969), US-amerikanischer Politiker
 Josiah O. Wolcott (1877–1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Marion Post Wolcott (1910–1990), US-amerikanische Dokumentarfotografin
 Oliver Wolcott (1726–1797), britisch-US-amerikanischer Militär und Politiker, einer der Gründerväter der USA
 Oliver Wolcott junior (1760–1833), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Walcott
 John Wolcot (1738–1819), englischer Satiriker